Протасовский сельский округ

Московская область 

Протасовский сельский округ Мытищинского района (1994—2006)

Тульская область 

Протасовский сельский округ Дубенского района